El término pies puede referirse, en esta enciclopedia:

 a los pies, cada una de las porciones terminales de las extremidades que llevan el peso del cuerpo y permiten la locomoción en el ser humano;
 al plural de pie (unidad), una unidad de longitud basada en el pie humano, ya utilizada desde la antigüedad;
 al plural de pie (métrica), la unidad métrica cuantitativa del verso griego o latino;
 al plural de pie (moluscos), un órgano característico de los moluscos;
 al plural de pie (micología), el órgano que sustenta el píleo (o «sombrero») del cuerpo fructífero de un hongo basidiomiceto.

Enlaces externos